OOA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oskaloosa Municipal (Stati Uniti)